La coupe de Jamaïque de football (JFF Champions Cup) ou (Flow All-Island Champions Cup) a été créé en 1990.

Histoire

Palmarès 

Compétition de football en Jamaïque
Jamaique